Bay High School steht für folgende Schulen:

 Bay High School (Arkansas), Bay, Arkansas
 Bay High School (Florida), Panama City, Florida
 Bay High School (Mississippi), Bay St. Louis, Mississippi
 Bay High School (Ohio), Bay Village, Ohio